Sigma har flere betydninger:

Sigma (bogstav) (Σ σ ς) er et bogstav i det græske alfabet. 
Det store græske bogstav Σ bliver anvendt som symbol for summen af en række i matematik.
Det store græske bogstav Σ bliver anvendt som symbol for et sprogs alfabet – eller af et eller andet objekt som er afhængig af alfabetet; udtrykt i matematiske termer, f.eks. "sproget defineret ved alfabetet Σ={a,b,c} og reglerne..."
Det lille græske bogstav σ bliver anvendt som symbol for en populations standardafvigelse i statistik.
Det lille græske bogstav σ bliver anvendt som symbol for divisorfunktionen i talteori.
Det lille græske bogstav σ bliver anvendt som symbol for strålings Stefan-Boltzmann konstanten i fysik.
Sigma (svømmeklub) er overbygningen på svømmeklubberne i Allerød og Birkerød.
Sigma Nordsjælland - en svømmeklub i Nordsjælland
SIGMA - forkortelse for Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine de Montpellier
Sigma Corporation - japansk virksomhed, der fremstiller kameraer, objektiver og andre former for fotografisk udstyr